Захаровка () — село в Украине, находится в Мангушском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1423986602. Почтовый индекс — 87410. Телефонный код — 6297.

Население 
 1886 — 1 341 чел.
 1897 — 1 721 чел. (перепись), православных — 1 708 (99,2 %)
 1908 — 2 061 чел.
 2001 — 660 чел. (перепись)

В 2001 году родным языком назвали:
 украинский язык — 588 чел. (89,09 %)
 русский язык — 72 чел. (10,91 %)

Адрес местного совета 
87410, Донецкая область, Мангушский р-н, с. Стародубовка, ул. Мира, 38

Населённые пункты Мангушского района